Окаймлённая черепаха:

 Окаймлённая сухопутная черепаха
 Египетская черепаха